Shelton puede referirse a:

 (5953) Shelton, un asteroide;

Lugares
 Shelton; condado de Fairfield en Connecticut;
 Shelton; ciudad del condado de Mason en Washington; 
 Shelton; villa del condado de Buffalo en Nebraska;
 Municipio de Shelton; municipio del condado de Knox, Misuri;
 Municipio de Shelton; municipio del condado de Buffalo, Nebraska;
 The Park Shelton edificio de condominios histórico en Míchigan;

Nombres
 Shelton Brooks (1886-1975) compositor canadiense;
 Shelton Benjamin (1975) luchador profesional estadounidense;
 Shelton Martis (1982) futbolista de Curazao.
 Shelton Jones (1966) baloncestista estadounidense;

Apellidos
 Thomas Shelton (?-1629) traductor inglés;
 Anne Shelton (1923-1994) cantante británica;
 Gilbert Shelton (1940) escritor estadounidense; 
 Louis Shelton (1941) guitarrista y productor musical estadounidense; 
 Ron Shelton (1945) director de cine estadounidense;
 Peter L. Shelton (1945-2012) arquitecto estadounidense;
 Lonnie Shelton (1955-2018) baloncestista estadounidense;
 Craig Shelton (1957) baloncestista estadounidense;
 Bryan Shelton (1965) tenista estadounidense;
 Lynn Shelton (1965-2020) directora de cine estadounidense;
 Simon Shelton (1966-2018) actor británico;
 Marley Shelton (1974) actriz estadounidense;
 Blake Shelton (1976) cantante estadounidense;
 Samantha Shelton (1978) actriz y cantante estadounidense;
 Luton Shelton (1985-2021) futbolista jamaicano;
 D. J. Shelton (1991) baloncestista estadounidense;
 Khiry Shelton (1993) futbolista estadounidense;
 Tracey Shelton (?) fotógrafa australiana.